Залив Джеймс:

 Джеймс — залив бассейна Северного Ледовитого океана.
 Залив Джеймс — инфраструктурно-промышленный проект сооружения серии плотин в Квебеке в 1970-е гг. компанией Hydro-Québec.

См. также 
 Бе-Джеймс — муниципалитет в Квебеке (Канада), крупнейший в мире по площади.